Toto je seznam měst v Kazachstánu:

Externí odkazy 
 

 Data na City Population.de

Kazachstán
 
města